Bakerdania är ett släkte av spindeldjur. Bakerdania ingår i familjen Pygmephoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Bakerdania